Blackpool FC steht für:

 Blackpool Football Club, englischer Fußballverein, siehe FC Blackpool
 Blackpool FC (Harare), simbabwischer Fußballverein